Олт може да се отнася за:
 Олт, река в Румъния
 Олт (окръг), административен окръг в Румъния
 Олт (Колорадо), град в САЩ